Лозано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Лозано, Арианна (род. 1994) — итальянская кёрлингистка.
 Лозано, Моника (род. 1956) — американский предприниматель.
 Лозано, Флоренция (род. 1969) — американская актриса.

См. также 
 Лосано